Маніпур (маніпурі মনিপুর, ) — невеликий штат на сході Індії. Столиця — місто Імпхал.

З грудня 2016 року штат поділяється на 16 округів.

Посилання 
 Official website of the Government of Manipur
 Manipur News — E-Pao.net 
 Manipur News — Kanglaonline.com 
 Hmar tribals — Hmar.net 
 Website about Manipur 
 ManipurOnline 
 E-Pao.net Manipur Resources 
 Poem In Meitei Mayek 
 Manipur Diaspora Thinktank 
 Professionals of North East India across the World 
 Manipur History 
 Voice of Northeast India 
 A Manipuri scholar in the United States 
 Dilip Mutum’s Imphal page

 
Штати Індії
Північно-Східна Індія